Вольфганг Штрёдтер (, 5 апреля 1948, Бад-Хомбург-фор-дер-Хёэ, ФРГ) — немецкий хоккеист (хоккей на траве), защитник. Олимпийский чемпион 1972 года, чемпион Европы 1978 года.

Биография 
Вольфганг Штрёдтер родился 5 апреля 1948 года в немецком городе Бад-Хомбург-фор-дер-Хёэ.

С 1958 года занимался в «Гладбахере» из Мёнхенгладбаха. В его составе в 1966—1967 годах стал чемпионом ФРГ по хоккею на траве, в 1966 году — по индорхоккею.

В 1970 перебрался в «Рот-Вайс» из Кёльна, в составе которого был чемпионом ФРГ в 1972—1974 годах, а в 1974-м также выиграл титул в индорхоккее. После окончания учёбы вернулся в «Гладбахер» и выиграл с ним чемпионат ФРГ 1981 года.

В 1969 году дебютировал в сборной ФРГ.

В 1972 году вошёл в состав сборной ФРГ по хоккею на траве на Олимпийских играх в Мюнхене и завоевал золотую медаль. Играл на позиции защитника, провёл 2 матча, мячей не забивал.

11 сентября 1972 года удостоен высшей спортивной награды ФРГ — «Серебряного лаврового листа».

В 1976 году вошёл в состав сборной ФРГ по хоккею на траве на Олимпийских играх в Монреале, занявшей 5-е место. Играл на позиции защитника, провёл 5 матчей, забил 7 мячей (четыре в ворота сборной Испании, два — Индии, один — Новой Зеландии).

Вплоть до середины 80-х годов участвовал в крупнейших международных турнирах. На чемпионатах мира в 1973 году завоевал бронзу в Амстелвене, в 1975 году — серебро в Куала-Лумпуре. На чемпионатах Европы выиграл золото в 1978 году в Ганновере, серебро в 1974 году в Мадриде. В 1980 году был серебряным призёром Трофея чемпионов в Карачи.

В индорхоккее стал чемпионом Европы в 1974 году в Западном Берлине, в 1976 году в Арнеме, в 1980 году в Цюрихе.

В 1969—1980 годах провёл за сборную ФРГ 176 матчей , в том числе 137 на открытом поле и 39 в помещении, забил 153 мяча. Несмотря на то, что был защитником, часто использовался в атаках из-за мощного удара.

В 1980 году завершил игровую карьеру и стал тренером, возглавив женскую сборную ФРГ по хоккею на траве. В 1981 году привёл её к победе на чемпионате мира, в 1984 году — к серебру хоккейного турнира летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе, в 1986 году — к серебру чемпионата мира. В 1988 году немки заняли 5-е место на хоккейном турнире летних Олимпийских игр в Сеуле, после чего Штрёдтер покинул команду и оставил тренерскую работу.

С 1990 года работает в компании по утилизации отходов, занимает пост менеджера.

Примечания 

Хоккеисты на траве Германии
Олимпийские чемпионы от Германии
Олимпийские чемпионы по хоккею на траве
Чемпионы летних Олимпийских игр 1972 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1972 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1976 года
Чемпионы Европы по хоккею на траве
Чемпионы Европы по индорхоккею
Тренеры Германии
Тренеры женской сборной Германии по хоккею на траве
Кавалеры Серебряного лаврового листа